Okrężnica zstępująca, zstępnica (łac. colon descendens) – część okrężnicy rozciągająca się od lewego zagięcia śledzionowego (łac. flexura coli sinistra s. lienalis) w dół do brzegu miednicy, gdzie rozpoczyna się okrężnica esowata tzw. esica (łac. colon sigmoideum).

Bibliografia 
 R. Putz, R. Pabsta, Sobotta Atlas anatomii człowieka – tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Wydanie III, Urban & Partner, 

Układ pokarmowy człowieka